Решит Галип (1893, Родос — 5 марта 1934, Анкара) — турецкий политик.

Биография 
Родился в 1893 году на острове Родос, на тот момент входившем в состав Османской империи. Родителями Решита Галипа были судья Мехмет Галип и его жена Мюневвер. Начальное образование Решит Галип получил на Родосе. По словам его внучки Фейхан Оран, после оккупации Родоса Италией Галип бежал в Измир и там закончил своё школьное образование. Затем он изучал медицину в Стамбуле. Во время Балканских войн и Первой мировой войны Решит Галип добровольно служил в армии. В 1917 году он окончил медицинскую школу при Стамбульском университете. После краткого периода работы в том же университете Решит Галип отправился в Тавшанлы, чтобы принять участие в войне за независимость. В конце войны получил должность доктора в Мерсине. В 1923 году он был избран членом Великого национального собрания.

Решит Галип являлся членом Турецкого лингвистического общества, президентом которого он являлся в 1932—1933 годах, и Турецкой исторической организации. С 19 сентября 1932 года по 13 июля 1933 года Галип занимал должность министра образования. Как министр образования Решит Галип известен созданием студенческой клятвы..

Болел туберкулёзом. Умер 5 марта 1934 года в Анкаре. Похоронен на кладбище Джебеджи Асри. У него остались жена и трое детей.

Память 
Именем Решита Галипа были названы улицы в Анкаре и Назилли. Также его имя было присвоено школам в Зейтинбурну и Чанкае.

Примечания 

Члены Республиканской народной партии (Турция)
Выпускники Стамбульского университета
Похороненные на кладбище Джебеджи Асри
Министры образования Турции
Члены Великого национального собрания Турции II созыва
Члены Великого национального собрания Турции III созыва
Члены Великого национального собрания Турции IV созыва
Турецкая историческая организация